Джей-стрит — Метротек () — это пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Главные выходы идут к Джей-стрит, Лоуренс-стрит, Виллоуби-стрит.

Пересадочный узел был открыт 10 октября 2010 года, путём объединения двух рядом находящихся станций — Jay Street — Borough Hall (IND) и Lawrence Street — MetroTech (BMT). До этого, перехода между станциями не было, в течение 77 лет после их открытия.

Рядом со станциями расположены:
 Политехнический институт — один из бакалавриатов Нью-Йоркского университета
 Нью-Йоркский колледж технологий — один из колледжей входящих в состав Городского университета Нью-Йорка
 Метро-Тек-Сентер — деловой и образовательный центр
 Здание Бруклинского Муниципалитета
 Фултон-Молл — небольшая пешеходная улица в Нижнем Бруклине, с более чем 230 магазинами


Платформы Ай-эн-ди 

Станция состоит из двух островных платформ: внешние пути используются IND Fulton Street Line, которая севернее станции становится IND Eighth Avenue Line, а внутренние — IND Culver Line, которая, тоже севернее станции, становится IND Sixth Avenue Line. К северу от станции имеется съезд между путями обеих линий.

Колонны станции окрашены в полуночный синий цвет, со свисающими табличками по центру, с названием станции.

Платформа Би-эм-ти 

Станция состоит из одной островной платформы. Выходы идут на Лоуренс-стрит и Виллоуби-стрит. Колонны станции выкрашены в тёмно-зелёный цвет. В северной части станции также видно её расширение, возникшее уже после строительства.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Jay Street/Borough Hall
 nycsubway.org — Lawrence Street/Metrotech
 nycsubway.org — Departures and Arrivals Artwork by Ben Snead (2009)
 Station Reporter — A Lefferts
 Station Reporter — A Rockaway
 Station Reporter — C Train
 Station Reporter — F Train
 Station Reporter — R Train
 The Subway Nut — Jay Street — Borough Hall Pictures 
 The Subway Nut — Lawrence Street — Metro Tech Pictures 
 MTA’s Arts For Transit — Jay Street — MetroTech
 MTA.info — Welcome to the New Jay Street/MetroTech Station! Made December 10, 2010.
 Willoughby Street entrance from Google Maps Street View
 Myrtle Avenue entrance near MetroTech from Google Maps Street View
 Fulton Mall entrance from Google Maps Street View